Den glade Enke může být:

 Den glade Enke (film, 1906) – dánský němý film z roku 1906
 Den glade Enke (film, 1907) – dánský němý film z roku 1907